Cantonul Volmunster este un canton din arondismentul Sarreguemines, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Bousseviller || align="right" | 137 || align="right" | 57230 || align="right" | 57103
|-
| Breidenbach || align="right" | 342 || align="right" | 57720 || align="right" | 57108
|-
| Epping || align="right" | 576 || align="right" | 57720 || align="right" | 57195
|-
| Erching || align="right" | 424 || align="right" | 57720 || align="right" | 57196
|-
| Hottviller || align="right" | 583 || align="right" | 57720 || align="right" | 57338
|-
| Lengelsheim || align="right" | 226 || align="right" | 57720 || align="right" | 57393
|-
| Loutzviller || align="right" | 156 || align="right" | 57720 || align="right" | 57421
|-
| Nousseviller-lès-Bitche || align="right" | 147 || align="right" | 57720 || align="right" | 57513
|-
| Obergailbach || align="right" | 320 || align="right" | 57720 || align="right" | 57517
|-
| Ormersviller || align="right" | 377 || align="right" | 57720 || align="right" | 57526
|-
| Rimling || align="right" | 568 || align="right" | 57720 || align="right" | 57584
|-
| Rolbing || align="right" | 275 || align="right" | 57720 || align="right" | 57590
|-
| Schweyen || align="right" | 313 || align="right" | 57720 || align="right" | 57641
|-
| Volmunster || align="right" | 854 || align="right" | 57720 || align="right" | 57732
|-
| Waldhouse || align="right" | 390 || align="right" | 57720 || align="right" | 57738
|-
| Walschbronn || align="right" | 510 || align="right" | 57720 || align="right" | 57741
|}
 
 

Cantoane în Moselle